Аргынбаев — башкирско-казахская фамилия. Известные носители:
 Аргынбаев, Габит Бикмухаметович (1856—1921) — сэсэн-импровизатор, кураист, собиратель башкирского фольклора.
 Аргынбаев, Халел Аргынбаевич (1924—1998) — учёный, доктор исторических наук (1976), профессор (1982).